L'Enfer vert (Green Hell), film américain de James Whale sorti en 1940 ;
 L'Enfer vert,  album de bande dessinée dans la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï, publié en 1977 ;
 L'Enfer vert (Natura contro), film italien d'Antonio Climati sorti en 1988 ;

Voir aussi 
 Green Hell, un jeu vidéo de survie.